Friedrich Naumann ist der Name folgender Personen:

* Friedrich Naumann (1780–1857), deutscher Vogelkundler, siehe Johann Friedrich Naumann
 Friedrich Naumann (1860–1919), deutscher Theologe und Politiker
 Friedrich Naumann (Historiker) (* 1940), deutscher Historiker
 Friedrich Gotthard Naumann (1750–1821), deutscher Maler der Klassik

Siehe auch:
 Friedrich-Naumann-Stiftung für die Freiheit, eine parteinahe Stiftung der FDP